Schütte steht für:
 Schütte (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schütte (Schublade), Schublade v. a. in der Küche für körnige Stoffe
 Buchschütte, Präsentationskasten für Bücher
 Kohlenschütte, Transport- und Schüttbehälter für Kohle
 Schütte (Bau), eine flexible Rohrleitung zum gefahrlosen Abwerfen von Schutt
 Schütte-Lanz, deutscher Luftschiff- und Automobilhersteller
 Alfred H. Schütte (Unternehmen), deutscher Werkzeugmaschinenhersteller

Siehe auch:

 Schutte
 Schytte